Rajd Meksyku 2023 (19. Rally Guanajuato México) – 19. Rajd Meksyku rozgrywany w Meksyku od 16 do 19 marca 2023 roku. Była to trzecia runda Rajdowych mistrzostw świata w roku 2023. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Baza imprezy była zlokalizowana w Meksyku w miejscowości Guanajuato. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC3.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS23

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej oraz WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2023 po 3 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

WRC2 Challenger

Masters Cup

WRC 3

Junior WRC

Uwagi

Przypisy 

Rajd Meksyku
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2023
2023 w Meksyku